Assendelftstraat (Amsterdam)
Assendelftstraat (Den Haag)
Assendelftstraat (Rotterdam)